Run Away (Live) - single van Live
 Run Away (Real McCoy) - single van Real McCoy
 Run Away (Nevio) - single van Nevio
 Run Away (SunStroke Project & Olia Tira) - single van SunStroke Project en Olia Tira
 Run Away (Living Corpse) - single van Living Corpse